Дорожный патруль — многозначный термин.

 Дорожный патруль — выходившая с 1995 по 2008 год российская телепередача, изначально возникшая на канале ТВ-6, а затем перешедшая на канал «Россия»
 Дорожный патруль Алабамы
 Дорожный патруль Канзаса
 Дорожный патруль штата Миссури
 «Дорожный патруль (Москва)» — специальная служба Центра организации дорожного движения Правительства Москвы.

Примечания